Losada hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Losada, localidad del municipio de Bembibre, provincia de León;
 Quintanilla de Losada, localidad del municipio de Encinedo, provincia de León;
 Robledo de Losada, localidad del municipio de Encinedo, provincia de León;
 nombre castellano de Lousada, parroquia del municipio de Samos, provincia de Lugo;
 nombre castellano de San Vicente de Lousada, parroquia del municipio de Pedrafita do Cebreiro, provincia de Lugo;
 nombre castellano de Santiago de Lousada, parroquia del municipio de Carballedo, provincia de Lugo;
 nombre castellano alternativo de Santo André de Lousada, parroquia del municipio de Germade, provincia de Lugo;
 nombre castellano alternativo de Santa Eulalia de Lousada, parroquia del municipio de Guntín, provincia de Lugo;

Personas
 Antonio Losada Diéguez, escritor español en lengua gallega;
 Cándida Losada, actriz española;
 Javier Winthuysen Losada, diseñador de jardines español;
 José Rodríguez Losada, relojero español del siglo XIX;
 Sebastián Losada, exfutbolista español;
 Teresa Losada, filóloga española;
 Vicky Losada, futbolista de la Primera División Femenina de España.

Además
 Editorial Losada, fundada en 1938 en Argentina.